Ла Каха де Зикуиран има више значења:

 Ла Каха де Зикуиран (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Каха де Зикуиран, Ел Хасмин (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику